Australia
 Contea di Wellington – antica contea dell'Australia Occidentale
 Contea di Wellington – contea del Nuovo Galles del Sud
 Contea di Wellington – contea del Victoria
 Canada
 Contea di Wellington – contea dell'Ontario